Das Haus am Fluss steht für:

 Das Haus am Fluß (1986), deutscher Film von Roland Gräf (1986)
 Cold Creek Manor – Das Haus am Fluss, US-amerikanisch-kanadischer Film von Mike Figgis (2003)

Siehe auch:
 Das Todeshaus am Fluß,  US-amerikanischer Film von Fritz Lang (1950)